Flytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flytjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (8,13 ha)
Flytjärnarna (Gräsmarks socken, Värmland, 666150-133389), sjö i Sunne kommun, 
Flytjärnarna (Gräsmarks socken, Värmland, 666182-133354), sjö i Sunne kommun, 
Flytjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (5,17 ha)
Nedre Flytjärnen, sjö i Arvika kommun,  (19,3 ha)
Övre Flytjärnen, sjö i Arvika kommun,  (5,26 ha)
 Flytjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (8,8 ha)
Stora Flytjärnen, sjö i Falu kommun, 
Flytjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Flytjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665493-147701), sjö i Smedjebackens kommun, 
Flytjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 666673-148780), sjö i Smedjebackens kommun,  (10,4 ha)
Flytjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (5,4 ha)
Flytjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (7,92 ha)
Flytjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Flytjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Flytjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,3 ha)
Flytjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Flytjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,3 ha)
Flytjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,71 ha)
Flytjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn